Xenofon se poate referi la:

Xenofon, scriitor, istoric, soldat și mercenar grec;
Xenofon din Cos, medic, în slujba împăratului roman Claudius
Strada Xenofon, singura stradă în trepte din București, România.

Împrumuturi lingvistice din greacă
Istorici ai Greciei antice
Medici din Antichitate